Борис Феликсович Канцлер (род. 16 апреля 1962, Фрунзе) — израильский шахматист, гроссмейстер (1999).

Успешно выступил в чемпионатах СССР среди юношей: 1979 — 1-е; 1980 — 3-е места. В составе сборной Киргизии участник 30-й Олимпиады (1992) в Маниле.

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Литература

Ссылки 

Шахматисты СССР
Шахматисты Киргизии
Шахматисты Израиля